

Astronomia
 335 Roberta – asteroide della fascia principale

Aziende
 Intimo Roberta – marca di biancheria intima

Cinema 
 Roberta – film del 1935 diretto da William A. Seiter (1935)
 Roberta – film del 1951 diretto da Olive La Torre (1951)
 Roberta – film per la televisione del 1969
 Roberta – film del 1979
 Roberta – film del 1997
 Roberta – cortometraggio del 1998 diretto da Rodrigo Fürth
 Roberta – film del 1999 diretto da Eric Mandelbaum

Geografia 
 Roberta – città statunitense della Georgia

Musica 
 Roberta – musical del 1933
 Roberta – singolo di Peppino di Capri
 Roberta – canzone di Billy Joel
 Roberta – canzone dei The Animals

Onomastica 
 Roberta – nome proprio di persona italiano femminile, festeggiato il 6 giugno o il 17 settembre.

Personaggi 
 Roberta – personaggio dei fumetti Disney
 Roberta – personaggio del manga e anime Black Lagoon
 Roberta – personaggio della serie Romanzo criminale

Televisione 
 Roberta – miniserie televisiva del 2000 diretta da Valentin Hotea

Altri progetti 

hu:Roberta
pl:Roberta
sl:Roberta